«Сибирь» (Новосибирск) в сезоне 2017/18 — статистика выступлений и деятельность клуба в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2017/18.

Итоги прошедшего сезона (2016/17) 

В Первом дивизионе чемпионата России по футболу 2016/17 команда заняла 15-е место, в розыгрыше кубка России команда дошла до 1/4 финала, где проиграла в гостях Рубину – 0:1. Лучшим игроком в составе «Сибири» в осенней и весенних частях Первенства ФНЛ 2016/2017 болельщики признали Евгения Чеботару. Также Евгений Чеботару стал лучшим бомбардиром сезона, забив 9 голов.

Хронология событий 
• 9 июня 2017 года достигнута договоренность о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым.

• 14 июня 2017 года футболисты «Сибири» возобновили тренировки и провели на своей базе первую полноценную тренировку.

• 26 июня 2017 года «Сибирь» в Новосибирске провела контрольный матч с «Томью» — 4:0 (Житнев (2), Дегтярёв, Беляев).

• 1 июля 2017 года «Сибирь» в Томске провела контрольный матч с «Томью» — 0:0.

• 3 июля 2017 года ФК «Сибирь» ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2017/18: на один матч от 100 до 300 рублей в зависимости от сектора стадиона, абонементы — от 1 400 до 5 500 рублей (в бизнес-ложе) .

Трансферы. Лето 2017

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Первенство России 

Время начала матчей указано московское

1-й круг

2-й круг

Кубок России

Состав 

 Генеральный директор —  Константин Кричевский
 Спортивный директор —  Лев Стрелков
 Главный тренер —  Сергей Кирсанов
 Тренер — Евгений Обгольц
 Тренер вратарей —  Александр Ерохин
 Начальник команды —  Андрей Коклев

Индивидуальная статистика

Минуты на поле 

 
 
 
 
 
 • В заявке на матч * Удалён с поля

Дисциплинарные показатели

Голы

Сибирь-М

Чемпионат России 
Команда «Сибирь-М» принимает участие в высшей лиге зоны «Сибирь» третьего дивизиона первенства России.

Состав 

Тренер
 Главный тренер — Сергей Вылежанин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика ФК «Сибирь» в розыгрыше ФНЛ на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Профиль команды ФК «Сибирь» на сайте Спорт-Экспресс 
 Профиль команды ФК «Сибирь» на сайте ФНЛ 

2017/2018
Сибирь Новосибирск